Het Nederlands kampioenschap allround voor vrouwen (meestal afgekort tot NK Allround) is een jaarlijks verreden schaatskampioenschap. Het toernooi wordt meestal eind december verreden en dient over het algemeen als kwalificatietoernooi voor het EK Allround van datzelfde seizoen. Startplaatsen voor het NK Allround kunnen onder andere verdiend worden tijdens de Kraantje Lek Trofee in Haarlem en de Gruno Bokaal in Groningen.

Overzicht medaillewinnaars eindklassement

Medaillespiegel
Bijgewerkt tot en met NK Allround 2023